een Islamitisch geestelijke uit de Middeleeuwen, zie Nasreddin Hodja
 een hierop gebaseerd personage uit Azerbaidzjaanse moppen, zie Molla Nasreddin (Azerbeidzjan)